Ompoly keresztnév
 Ompoly folyó Romániában